Der Schwimmwettkampf über 100 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurde am 28. Juli ausgetragen. Der Russe Alexander Popow, der für das Vereinte Team antrat, wurde Olympiasieger. Silber ging an den Brasilianer Gustavo Borges und Bronze konnte sich, wie bereits bei den vorherigen Spielen, Stéphan Caron aus Frankreich sichern.

Rekorde 
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.

Es wurden keine neuen Welt- oder Olympischen Rekorde aufgestellt.

Ergebnisse

Vorläufe 
Die acht schnellsten Schwimmer aller Läufe qualifizierten sich für das A-Finale. Die Plätze 9 bis 16 für das B-Finale.

B-Finale

A-Finale

Weblinks 

 Ergebnisse

Freistil 100 m